Název Sandyville může odkazovat na:
 Sandyville (Iowa), Spojené státy
 Sandyville (Newfoundland a Labrador), Kanada
 Sandyville (Ohio), Spojené státy
 Sandyville (Západní Virginie), Spojené státy